Svatý Kříž ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Svatý Kříž (Havlíčkův Brod), Ortsteil von Havlíčkův Brod, Okres Havlíčkův Brod
 Svatý Kříž (Cheb), Ansiedlung von Cheb, Okres Cheb
 Svatý Kříž 1. díl, Ansiedlung von Rychnov u Jablonce nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
 Svatý Kříž 2. díl, Ansiedlung von Rychnov u Jablonce nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
 Svatý Kříž, früherer Name von Chodský Újezd, Okres Tachov

Siehe auch:
 Svätý Kríž, Gemeinde im Okres Liptovský Mikuláš, Slowakei